TBE, sigle composé des trois lettres T, B et E, peut faire référence à :
 Timbunke en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 tampon TBE, un tampon de migration d'électrophorèse en biologie moléculaire.
Très Bon État, dans les petites annonces.
Très Bon Esprit, dans le langage étudiant.
Tabbrowser Extension, une extension pour le navigateur web Firefox.
Tick-Borne Encephalitis, arbovirus transmis par les tiques.
Technical Bid Evaluation, clarifications techniques d'une offre remise.